Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Sołtysik – polski dziennikarz radiowy i telewizyjny
 Antoni Sołtysik – rzymskokatolicki duchowny i dziennikarz
 Barbara Sołtysik – polska aktorka teatralna i filmowa
 Bernard Sołtysik – polski kompozytor, aranżer i pedagog
 Marek Sołtysik – polski pisarz, eseista, scenarzysta, krytyk sztuki, grafik i malarz
 Leszek Sołtysik – polski żeglarz, kapitan jachtowy, nauczyciel żeglarstwa
 Tomasz Sołtysik – polski nauczyciel i pedagog, filolog klasyczny i polityk
 Władysław Sołtysik – polski nauczyciel i wojskowy
 Zbigniew Sołtysik – polski piłkarz i trener